

Geografia 
 Australia
Ipswich – città del Queensland

 Regno Unito
Ipswich – borgo del Suffolk

 Stati Uniti d'America
Ipswich – capoluogo della contea di Edmunds, Dakota del Sud
Ipswich – città della contea di Essex, Massachusetts